Niente o Nulla – termine comunemente usato per indicare la mancanza o l'assenza completa di qualcosa

Letteratura 
Niente, in precedenza L'innocenza di Sofie (in origine Intet) – libro per ragazzi di Janne Teller, pubblicato nel 2000, tradotto in italiano nel 2004 e ritradotto nel 2012

Musica 
Niente – singolo di Alessandra Amoroso del 2011, cover di Mientes dei Camila
Niente – singolo di Malika Ayane del 2013
Niente – singolo di Giaime del 2020
Niente (Resilienza 74) – singolo di Rita Pavone del 2020
Niente – singolo di Ultimo del 2021